Удалов, Александр:
 Удалов, Александр Андреевич (1914—?) — русский и узбекский советский писатель, переводчик и журналист, редактор.
 Удалов, Александр Петрович (1922—2014) — бригадир слесарей-монтажников завода «Красное Сормово», Герой Социалистического Труда.